Метропо́лис, Митрополис, Митрополи может означать:

Топонимы 
  — город в штате Иллинойс в США.
  — город-призрак в штате Невада в США.
  — древний город в южной части Эпира, недалеко от восточного берега залива Амвракикос.
  — древний город в Лидии, на западе Турции.
  — древний город в северной Фригии.
  — древний город в южной Фригии.
  — древний город в Фессалии.
  — село в Греции, в общине Гортина на Крите.
  — село в Греции, в общине Кардица.
 Митрополис (Лакония) — село в Греции, в сообществе  в общине Монемвасия.

Персоналии 
 Метрополис, Николас Константин (1915—1999) — американский физик и математик.

Фильмы 
 «Метрополис» — немой фантастический фильм Фрица Ланга (1927).
 «Метрополис» — полнометражный анимационный фильм Ринтаро по манге Осаму Тэдзуки (2001).

Здания 
 Метрополис (торговый центр) — крупный торговый центр в Москве.
 Метрополис () — небоскрёб высотой 134 метра, 40 этажей, построенный в 2010 году в Балнеариу-Камбориу в Бразилии.
  или Метрополис () — концертный зал в городе Монреаль в Канаде.
 MahaNakhon — самое высокое здание Таиланда.

Другие значения 
 Метрополис (DC Comics) — вымышленный город, в котором живёт Супермен.

Metropolis 
 Metropolis Records — американский музыкальный лейбл.
 Metropolis — музыкальный сборник английской группы Client.
 Metropolis Pt. 2: Scenes from a Memory — альбом группы Dream Theater.
 Metropolis Software — польская компания — разработчик компьютерных игр.
 Citroën Metropolis — автомобиль компании Ситроен.
 Metropolis (журнал) — японский англоязычный журнал.
 Metropolis — песня группы Motörhead с альбома Overkill.
 MetrOpoliS — российский музыкальный проект в стиле арт/прогрессив-рок. Годы существования 1999—2004, в 2013-м возродился под названием MetrOpoliS Project.

См. также 
 Метрополия (значения)
 Митрополия
 Метрополь
 Собор Благовещения Пресвятой Богородицы (Афины)